Йозеф Шварц:
 Шварц, Йозеф — германский спортсмен
 Шварц, Жозеф (1846—1885) — французский селекционер и владелец частного питомника роз, один из создателей сортов Старинных роз.

См. также 
 Шварц